Yizhou bezeichnet:

 Yizhou (Hechi) (宜州区), Stadtbezirk von Hechi im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China
 Yizhou (Kumul) (伊州区), Stadtbezirk von Kumul im Autonomen Gebiet Xinjiang, Volksrepublik China
 Yizhou (Großgemeinde) (易州镇), Großgemeinde im Kreis Yi in der chinesischen Provinz Hebei
 Yizhou (Straßenviertel) (义州街道), Straßenviertel im Kreis Yi in der chinesischen Provinz Liaoning
 Yizhou (Sichuan) (益州), einen historischen Ort in Sichuan